Sniper Elite (computerspelserie), een serie computerspellen ontwikkeld door Rebellion Developments
 Sniper Elite (computerspel), het eerste spel in de Sniper Elite-serie
 Sniper Elite V2
 Sniper Elite 3